A Marinha dos Estados Unidos teve quatro navios chamados USS Indiana:

 , um couraçado pré-dreadnought da Classe Indiana que serviu de 1895 a 1919.
 , um couraçado da Classe South Dakota cancelado incompleto em 1922.
 , um couraçado da Classe South Dakota que serviu de 1942 a 1947.
 , um submarino de ataque da Classe Virginia em serviço desde 2018.